

Astronomia
48480 Falk – asteroide della fascia principale

Onomastica
Falk – forma tedesca e yiddish del nome proprio di persona Falco

Persone
Adalbert Falk – politico, giurista e avvocato tedesco
Agneta Falk – poetessa statunitense
Armin Falk – economista tedesco
Hanna Falk – fondista svedese
Johannes Daniel Falk – teologo, scrittore e poeta tedesco
Lee Falk – fumettista statunitense
Lisanne Falk – attrice statunitense
Niklas Falk – attore svedese
Paul Falk – musicista, attore e doppiatore tedesco
Peter Falk – attore e produttore cinematografico statunitense
Rossella Falk – attrice italiana
Wilhelm Falk – calciatore tedesco

Pagine correlate
Falck